Diodoros, of gelatiniseerd Diodorus, is de naam van

Diodoros (mythologie), een mythologische figuur, zoon van Sufax
Diodoros Cronos, Grieks filosoof (4e eeuw v.Chr.)
Diodoros van Tyros, Grieks filosoof (2e eeuw v.Chr.)
Diodoros van Sicilië, een historicus (1e eeuw v.Chr.)
Diodorus, een uitgestorven reptiel uit het Trias